Vestermarkskolen er navnet på flere danske skoler:

 Vestermarkskolen (Odder) er en folkeskole i Odder
 Vestermarkskolen (Aars) er en specialskole i Vesthimmerland